Die Macau Open 2012 fanden vom 18. bis 21. Oktober 2012 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Silver 20.

Titelverteidiger bei den Herren war Mohamed Elshorbagy, der in diesem Jahr erneut das Finale erreichte. In diesem wurde er von Karim Darwish mit 9:11, 11:7, 10:12, 11:4 und 11:9 besiegt. Die Damenkonkurrenz gewann Joelle King, die das Finale gegen Omneya Abdel Kawy mit 11:5, 11:1, 9:11, 6:11 und 11:6 für sich entschied. Vorjahressiegerin war Joey Chan, die nicht über die erste Runde hinaus kam.

Das Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler bei den Herren und die acht besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Armando Amante und Liu Kwai Chi jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar bei den Herren und 25.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13
2012